Robert Patinson (; rođen 13. maja 1986 u Londonu) engleski je glumac, model i muzičar i producent.

Pažnju filmske publike privukao je 2005. kada je tumačio ulogu Sedrika Digorija u filmu Hari Poter i vatreni pehar. Tri godine nakon toga, Patinson je dobio glavnu ulogu u ekranizaciji romana Sumrak autorke Stefani Majer, prvom u nizu od pet filmova u kojima je nastupao u periodu između 2008. i 2012. Ovaj serijal doneo mu je svetsku slavu i titulu jednog od najplaćenijih glumaca u Holivudu. Godine 2010. Patinson se našao na listi 100 najuticajnijih ljudi na svetu magazina Tajms, a Forbs ga je iste godine proglasio za jednu od 100 najmoćnijih poznatih ličnosti.

Godine 2009. glumio je Salvadora Dalija u filmu Mali ostaci, a iste godine izašao je dokumentarac Robsednutost koji se bavio njegovom karijerom i popularnošću. Naredne godine tumačio je glavnu ulogu u ljubavnoj drami Ne zaboravi me, dok je 2011. nastupio uz Ris Viderspun u filmu Voda za slonove. Godine 2012. tumačio je glavnu ulogu u trileru Kosmopolis Dejvida Kronenberga, a 2014. ponovo je sarađivao sa njim na satiričnoj drami Mape do zvezda. Te godine takođe je nastupio u australijskom distopijskom filmu Rover, a njegova izvedba naišla je na pozitivne reakcije kritičara i donela mu nominaciju za nagradu AAKTA za najboljeg glumca u sporednoj ulozi.

Filmografija 

|-
| rowspan="2" | 2004. || Vašar taštine || -{Vanity Fair}- || Rodi Kroli || izbačena scena
|-
| Prsten Nibelunga || -{Ring of the Nibelungs}-|| Gizelher || TV film
|-
| rowspan="1" | 2005. || Hari Poter i vatreni pehar || -{Harry Potter and the Goblet of Fire}-|| Sedrik Digori ||
|-
| rowspan="1" | 2006. || Ukleti pilot || -{The Haunted Airman}- || Tobi Džag || TV film
|-
| rowspan="2" | 2007. || Priručnik za loše majke || -{The Bad Mother's Handbook}-|| Danijel Gejl || TV film
|-
| Hari Poter i Red feniksa || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}-|| Sedrik Digori || pojavljivanje
|-
| rowspan="3" | 2008. || Kako biti || -{How To Be}- || Art ||
|-
| Sumrak|| -{Twilight}- || Edvard Kalen ||
|-
| Letnjikovac || -{The Summer House}- || Ričard || Kratki film
|-
| rowspan="2" | 2009. ||Mali ostaci || -{Little Ashes}- || Salvador Dali ||
|-
| Sumrak saga: Mladi mesec || -{The Twilight Saga: New Moon}- || Edvard Kalen ||
|-
| rowspan="3" | 2010. ||Ne zaboravi me || -{Remember Me}- || Tajler Hokins ||takođe izvršni producent
|-
| Sumrak saga: Pomračenje || -{The Twilight Saga: Eclipse}- || Edvard Kalen ||
|-
| Ljubav i nepoverenje || -{Love & Distrust}- || Ričard ||
|-
| rowspan="2" | 2011. || Voda za slonove || -{Water for Elephants}- || Džejkob Jankovski ||
|-
| Sumrak saga: Praskozorje – 1. deo || -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1}- || Edvard Kalen ||
|-
| rowspan="3" | 2012. || Bel Ami || -{Bel Ami}- || Žorž Daroj ||
|-
| Kosmopolis || -{Cosmopolis}- || Erik Paker ||
|-
| Sumrak saga: Praskozorje – 2. deo || -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2}- || Edvard Kalen ||
|-
| rowspan="2" | 2014. || Rover || -{The Rover}- || Rejnolds ||
|-
| Mape do zvezda || -{Maps to the Stars}- || Kalen ||
|-
| rowspan="2" | 2015. || Kraljica pustinje || -{Queen of the Desert }- || Tomas Edvard Lorens ||
|-
| Život || -{Life}- || Denis Stok ||
|-
| rowspan="1" | 2016. || Detinjstvo lidera || -{The Childhood of a Leader}- || Čarls Marker ||
|-
| rowspan="2" | 2019. || Svetionik || -{The Lighthouse}- || Efraim Vinslou / Tomas Hauard ||
|-
| Kralj || -{The King}- || Luj, vojvoda od Gijene ||
|-
| rowspan="2" | 2020. || Tenet || -{Tenet}- || Nil ||
|-
| Sa đavolom sve vreme || -{The Devil All the Time}- || velečasni Preston Tigarden ||
|-
| rowspan="1" | 2022. || Betmen || -{The Batman}- || Brus Vejn / Betmen ||
|-
|}

Izvori

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1986.
Енглески глумци
Глумци у филмском серијалу Хари Потер